Die 26. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1922/1923 statt.

Der Meistertitel wurde nicht vergeben, da der Sieger, der FC Bern, nach Austragung der Finalspiele disqualifiziert wurde.

Der FC Bern hat in einem Gruppenspiel der Serie A Zentral gegen den FC Basel einen unerlaubten Spieler eingesetzt und sich so eine nachträgliche Niederlage eingehandelt. Danach wäre der FC Bern, der nun zwei Punkte weniger aufweisen konnte, gar nicht zur Teilnahme am Finale berechtigt gewesen, sondern die Young Boys Bern. Da es zum Zeitpunkt dieses Entscheides bereits Mitte September war, verzichtete man auf eine Neuaustragung der Finalspiele und vergab den Meistertitel dieses Jahr nicht.

Modus 
Die höchste Spielklasse, die Serie A wurde in drei regionale Gruppen eingeteilt. Ein Sieg brachte 2 Punkte, ein Remis 1 Punkt ein. Die Sieger der drei Gruppen traten in Finalspielen um die Meisterschaft gegeneinander an.

Serie A

Gruppe Ost

Gruppe Zentral

Ausgangslage nach der Gruppenrunde

Forfait-Sieg FC Berns gegen FC Biel-Bienne und Folge daraus 
Die Begegnung FC Biel-Bienne gegen den FC Bern wurde vor den Finalspielen noch mit 0:3 forfait (ursprünglich 3:0) erklärt, da der FC Biel-Bienne nicht qualifizierte Spieler eingesetzt hatte. Aus diesem Grund sah die neue Tabelle wie folgt aus:

Da nun der FC Bern und Young Boys gleich viele Punkte hatten, musste ein Entscheidungsspiel den Finalteilnehmer bestimmen. Da Young Boys sich zurückzog, konnte sich der FC Bern somit kampflos für die Finalspiele qualifizieren.

Forfait-Sieg Basels (Basel-Bern) 
Nachdem Bern im Mai 1923 am Final teilnahm und bereits glaubte, Schweizer Meister zu sein, wurde das Gruppenspiel FC Basel gegen den FC Bern Mitte September 1923 nachträglich mit 3:0 forfait (ursprünglich 0:4) gewertet, weswegen die endgültige Tabelle wie folgt aussieht:

Aus diesem Grunde ist Young Boys der Sieger der Gruppe Zentral, nicht der FC Bern. Daher müssten die Finalspiele wiederholt werden. Da es aber bereits September war, wurden sie nicht wiederholt und es gab keinen Schweizer Meister.

Gruppe West

Finalspiele 

|}

Da wie weiter oben beschrieben, Young Boys Bern im September 1923 auf dem grünen Tisch zum Sieger der Gruppe Zentral erklärt wurde und nicht der FC Bern, müssten die im Mai ausgetragenen Finalspiele wiederholt werden. Man verzichtete darauf, und so wurde kein Schweizer Meister erkoren.

Serie Promotion

Ost

Gruppe Ost 1

Gruppe Ost 2

Finalspiele Ost 

|}

Zentral

Gruppe Zentral 1

Gruppe Zentral 2

Finalspiele Zentral 

|}

West

Gruppe West 1

Gruppe West 2

Finalspiele West 

|}

Finalspiele der Promotion 

|}

1923
Fußballsaison 1922/23